Die Abkürzung VCA steht für:
 Flughafen Cần Thơ in Vietnam nach dem IATA-Code
 Variance Component Analysis, eine mathematische Vorschrift zur statistischen Beurteilung, siehe Varianzkomponentenanalyse
 Veiligheid Checklist Aannemers (niederländisch), ein Sicherheitszertifikat zur Vermeidung von Unfällen am Arbeitsplatz, entsprechend dem in Deutschland verwendeten Sicherheits Certifikat Contraktoren
 Vehicle Certification Agency, britische Prüforganisation für Fahrzeuge
 Via Claudia Augusta, eine Römerstraße zwischen Süddeutschland und Norditalien
 Video Corporation of America, ein Videoproduktionsunternehmen 
 Virtual-Crystal Approximation
 Viva con Agua, eine Trinkwasserinitiative aus Hamburg-St. Pauli
 Voice Coil Actuator, einen Aktor nach dem Prinzip der Tauchspule, etwa in Lautsprechern
 Voltage Controlled Amplifier, einen regelbaren elektronischen Verstärker

 
VCA